

Transport 
 D1 – autostrada w Czechach
 D1 – autostrada na Słowacji

Kolej 
 D1 – wskaźnik kolejowy

Sport 
 D1 Grand Prix – wyścigi samochodowe w technice drift

Wojsko 
 Char D1 – czołg francuski
 D-1 – radziecka haubica produkowana w latach 1943-1948

Muzyka 
 skrót stosowany dla zespołu Disturbed

Zobacz też